Een korst is een harde buitenkant om iets heen dat zachter is. Bij iets dat gebakken is, wordt de korst veroorzaakt door het bakproces.

 Aardkorst, de buitenste laag van de vaste Aarde, die bestaat uit gesteenten met een relatief lage dichtheid en rijk in silica (SiO2)
 Kaaskorst, een beschermende om een kaas
 Rhytidoma of korst (in het dagelijks spraakgebruik: schors): de buitenste kurklaag en de daardoor geïsoleerde, daarbuiten liggende, dode  weefsel
 Wondkorst; een korst op een wond is het resultaat van hemostase; bijvoorbeeld ontstaan in de herstelfase na schaafwonden

Natuurlijk materiaal